Væddeløb er en betegnelse for kapløb, dvs. en sports- eller idrætsaktivitet, hvor deltagerne løber, kører eller rider om kap.

Væddeløb kan henvise til flere artikler:

 Væddeløb (film fra 1909) - en dansk stumfilm fra 1909
 Væddeløb paa Travbanen - en dansk stumfilm fra 1905
 Væddeløb paa Eremitagen - en dansk stumfilm fra 1906
 Væddeløberen - en dansk stumfilm fra 1920
 Et væddeløb - en dansk film fra 1985

Se også 
 Væddeløbshund
 Væddeløbssadel
 Hestevæddeløb
 Væddeløber - plante